Kölln steht für: 

 Kölln-Reisiek, Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Kölln (Hoppenrade), Ortsteil der Gemeinde Hoppenrade, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Kölln (Werder), Ortsteil der Gemeinde Werder, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Kölln, Ortsteil Kolno der Gemeinde Chełmno, ehemals Kölln im Landkreis Kulm, Danzig-Westpreußen, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Kölln (Köllerbach), Ortsteil des Stadtteils Köllerbach von Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Kölln (Gemeinde Handenberg), Ortschaft der Gemeinde Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Alt-Kölln (auch Kölln an der Spree), eine Schwesterstadt der ursprünglichen Siedlung Berlin
 Peter Kölln, Nahrungsmittelunternehmen, bekannt durch die Köllnflocken

Siehe auch:
 Cölln (Begriffsklärung)
 Köln (Begriffsklärung)
 Köllen
 Neukölln
 Köllnholz